Jacques Lacaze désigne :
 Jacques Lacaze (1752-1793), homme politique français, député girondin à la Convention nationale ;
 Jacques Lacaze (1802-1884), homme politique français.